Eisenmann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Eisenmann (* 1960), deutsche Radioautorin, Journalistin und Regisseurin
 Brigitte Eisenmann (1942–2011), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Charles Eisenmann (1903–1980), französischer Rechtswissenschaftler
 Christoph Heinrich Eisenmann (1771–nach 1815), deutscher Trompeter 
 Claus Eisenmann (* 1967), deutscher Sänger

 Ernst Eisenmann (1928–2016), deutscher Gewerkschafter
 Eugene Eisenmann (1906–1981), US-amerikanisch-panamaischer Anwalt und Ornithologe
 Gertrude Eisenmann (1875–1933), deutsch-britische Radsportlerin, Motorsportlerin und Reiterin
 Gottfried Eisenmann (1795–1867), deutscher Arzt, Politiker und Publizist
 Hans Eisenmann (1923–1987),  deutscher Politiker (CSU)
 Ike Eisenmann (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Josef Eisenmann (1928–2015), deutscher Bauingenieur
 Klaus Eisenmann (* 1940), deutscher Dirigent und Musikpädagoge
 Louis Eisenmann (1869–1937), französischer Historiker, Slawist und Hochschullehrer
 Olivier Eisenmann (* 1940), Schweizer Organist
 Oskar Eisenmann (1842–1933), deutscher Kunsthistoriker 
 Otto Eisenmann (1913–2002), deutscher Politiker (DP, FDP)
 Paula Eisenmann (* 1953), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Peter Eisenmann (* 1943), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 Rudolf Eisenmann (1894–1954), deutscher Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Simon Eisenmann (1862–1938), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum), MdL Bayern
 Susanne Eisenmann (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Therese Eisenmann (* 1953), österreichische Malerin und Grafikerin
 Will Eisenmann (1906–1992), deutsch-schweizerischer Komponist und Theaterregisseur
 Wolf Eisenmann († 1616), deutscher Maler

Eisenmann steht für:
 Eisenmann SE, Anlagenhersteller und Zulieferer der Kraftfahrzeugindustrie.
 Eisenmann GmbH, Hersteller für Auspuffanlagen.
 Hans Eisenmann-Zentrum für Agrarwissenschaften, Einrichtung für Agrarwissenschaften der Technischen Universität München

Siehe auch:
 Eisenman
 Eisemann